Pirukari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pirukari (ö, lat 61,65, long 21,48), Satakunta, Björneborg, 
 Pirukari (ö, lat 61,73, long 21,58), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar